Геладзе — грузинская фамилия. Носители:
 Геладзе, Александр Важевич (род. 1972) — российский и грузинский футболист.
 Геладзе, Николай Васильевич (1900—1973) — депутат Верховного Совета Грузинской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Джугашвили, Екатерина Георгиевна (урождённая Геладзе; 1858—1937) — подёнщица, модистка, мать Иосифа Сталина.